Минаб — иранский топоним. Может означать:

 Минаб (река) — река.
 Минаб — город.